Holesov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Holešov, ort, Zlín, 
 Holesov (flygplats i Tjeckien), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar